Autobahn – autostrade tedesche
 Autobahn – album dei Kraftwerk del 1974
 Autobahn – singolo dei Kraftwerk del 1974, dall'album omonimo
 Autobahn - Fuori controllo (Collide) – film del 2016 diretto da Eran Creevy

Altri progetti